

Carriera
Venne selezionato dai Kansas City Kings al primo giro del Draft NBA 1977 (2ª scelta assoluta).

Con gli  ha disputato i Giochi panamericani di Città del Messico 1975.

Palmarès

 NCAA AP All-America Second Team (1977)
 All-NBA Second Team (1981)
 4 volte NBA All-Star (1979, 1980, 1981, 1984)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 Scheda su thedraftreview.com